Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le club de l'US Dax.

Phase de qualification 
L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 
Grenoble remporte ses 6 matchs et se qualifie pour les demi-finales avant d'être privé de sa victoire contre Montferrand sur tapis vert à cause de la non-qualification de J. de Grégorio qui avait reçu l'accord favorable de son ancien club, mais dont la mutation n'avait pas encore été validée par la FFR.

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Dax (14 points) contre Perpignan (15) et Lourdes (15) contre Montferrand (16).

Tableau final

Finale 
L'US Dax est déclarée vainqueur au bénéfice de l'âge selon l'article 10 du règlement.

Notes et références

Bibliographie 
 

1956-1957
Rugby à XV en 1956
Sport en France en 1956
Rugby à XV en 1957
Sport en France en 1957